Fernando Antonio Álvarez Amador (Nueva York, Nueva York, 24 de agosto de 2003) es un futbolista colombo-mexicano nacido en los Estados Unidos que se desempeña en la demarcación de defensa en el Club de Fútbol Pachuca de la Primera División de México.

Selección nacional 
Fue convocado con la selección de fútbol sub-18 de México para disputar el Torneo Internacional Copa del Atlántico del 28 al 31 de enero con sede en España.

Referencias